Церква мучеників Пратулинських — парафія і храм греко-католицької громади Бережанського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церквив місті Бережани Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1630 році під горою Сторожисько, з північно-західного боку Бережан шляхтич Микола Синявський розпочав будівництво костьолу святого Миколая та майбутнього монастиря оо. Бернардинів. Активну добудову продовжили аж у вересні 1716 року. Тоді ж освячено костьол. Остаточне спорудження монастиря і костьолу завершено аж у 1742 році стараннями Софії Чарторийської.

У 1939 році в частині приміщень монастирського комплексу знаходився будинок для людей похилого віку. У 1943 р. німецька окупаційна влада перетворила його на госпіталь. У серпні 1945 року костьол і монастир радянська влада остаточно закрила.

28 березня 2000 року костьол державна влада передала у власність греко-католицької парафії, а в травні того ж року тодішній владика Тернопільської єпархії Михаїл Сабрига передав церкві антимінс. Тоді й було освячено храм Мучеників Пратулинських, утворено релігійну громаду УГКЦ Бережанської виховної колонії, яку затвердив Зборівський єпископ Михаїл Колтун.

Єпископську візитацію здійснив владика Михаїл Колтун, який на Різдво 1999 року також провів спільну вечерю з вихованцями колонії. Владика Тернопільсько-Зборівської єпархії Василій Семенюк провів візитацію під час перенесення мощей Мучеників Пратулинських 17 червня 2007 року при великій кількості священиків і вірних. Згодом владика Василій Семенюк перебував ще з однією візитацією на парафії під час перенесення мощей святих Антонія Падевського 13 червня 2010 року.

У 2007 році парафіяльну церкву відвідав Президент України Віктор Ющенко, який допоміг лісоматеріалами у перекритті даху сакральної споруди.

На парафії зберігаються мощі Пратулинських Мучеників та мощі святого Антонія Падевського, постійно виставлені для почитання.

Парафія і храм мали до 1939 року статус відпустового місця. При парафії до 2014 року діяла парафіяльна художня школа для вихованців колонії, у якій навчали виготовляти ікони і сакральні скульптури малих форм.

Катехизацію для вихованців колонії проводить священик-капелан, адміністратор парафії о. Михайло Бугай у кімнаті психологічного розвантаження колонії.

Від часу утворення парафії до 2014 року охрещено близько 30 вихованців колонії. Парафія співпрацювала зі школою і професійним училищем, підпорядкованими виховній колонії, та з керівництвом колонії. На території парафії є кам'яна фігура святого Франциска, багато цінних залишків колишнього інтер'єру костьолу.

Голова парафіяльної ради — о. Михайло Бугай. На території колонії також служать священик УПЦ МП і пастирі Церкви ХВЄ.

Парохи 
 о. Зеновій Афінець (2000—жовтень 2004),
 о. Петро Половко (листопад 2004),
 о. Михайло Бугай (з 9 грудня 2004).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Церкви Бережан
Церкви мучеників Пратулинських
Культові споруди, побудовані 1716
засновані в Україні 1716